Первая лига 1964/1965 () — 26-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Партизани» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки
 Статистика на giovanniarmillotta.it
 Статистика на eu-football.info

1964/1965
Албания
Албания
1964 год в Албании
1965 год в Албании